Kameda (jap. ) bezeichnet:

 den dem Pazifik zugewandten Teil (Kameda-Halbinsel) der Oshima-Halbinsel
 einen Landkreis auf dieser Halbinsel: Kameda-gun (Hokkaidō)
 eine Stadt auf dieser Halbinsel: Kameda (Hokkaidō)
 eine Stadt in der Präfektur Niigata: Kameda (Niigata)
 ein Lehen: Kameda (Han)

Kameda ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Kameda (* 1989), japanischer Boxer
 Koh Gabriel Kameda (* 1975), deutsch-japanischer Violinist
 Kōki Kameda (* 1986), japanischer Boxer
 Seiji Kameda (* 1964), japanischer Musikproduzent und Bassist
 Tomoki Kameda (* 1991), japanischer Boxer